

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zachoiny – część wsi Majdan Nepryski w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów
 Zachoiny – część wsi Majdan Wielki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród